En skærm bruger pixels til at gengive skærmbilledet. Skærmopløsningen angives som det totale antal pixels skærmen har i bredden gange det totale antal pixels i højden.

Oversigt over skærmopløsning hos computerbrugere 
Dette er resultatet af en undersøgelse lavet af Steam i marts 2010.

Komplet oversigt over skærmopløsninger

Noter

Se også 
 Bitmap

Billedbehandling
Fotografi